B 175 bezeichnet:
 die Bundesstraße 175 in Deutschland
 die Wildbichler Straße in Österreich

Abkürzung